

Patronyme 

 Anne-Marie Blot (1946-2009), actrice française
 Christiane Blot-Labarrère (19?-), essayiste et universitaire française
 David Blot (né en 1970), journaliste français
 Eugène Blot (1830-1899), sculpteur français
 Eugène Blot (1883-1976), peintre-décorateur et corniste français
 Florence Blot (1912-1994), comédienne française
 Guillaume Blot (né en 1985), coureur cycliste français
 Henri Blot (1908-1945), résistant français
 Jean Blot (1923-2019), écrivain et traducteur français, d'origine russe
 Jean-François Blot (1781-1857), homme politique français 
 Johan Blot (né en 1975), joueur français de basket-ball
 John Blot (1930-2015), pianiste néerlandais
 Laetitia Blot (1983-), judoka et lutteuse française
 Louis Eugène Blot (1857-1938), fondeur, marchand d'art et collectionneur français
 Maurice Blot (1753-1818), graveur français
 Omer Arsène André Blot (1826-1894), général français
 Raymond Blot (1902-1978), acteur français
 Robert Blot (1907-1983), musicien français
 Robert-Henri Blot (1881-1948), peintre français
 Yvan Blot (1948-2018), haut fonctionnaire, homme politique et essayiste français

 Famille de Chauvigny de Blot, famille noble de Basse Auvergne, dont le nom vient de celui des communes de Blot-l'Église et de Saint-Rémy-de-Blot, au nord du Puy-de-Dôme. Appartiennent notamment à cette famille :
 Claude de Chauvigny de Blot (v. 1605-1655), poète, auteur de chansons libertines et de mazarinades ;
 Alexandre-Henri de Chauvigny de Blot (1751-1805), évêque de Lombez.

Toponyme 
 Blot-l'Église est une commune française du Puy-de-Dôme.
 Saint-Rémy-de-Blot est une commune française du Puy-de-Dôme.
 Site préhistorique des falaises du Blot, Cerzat, Haute-Loire.

Divers 

 Biologie  Un blot est un terme anglophone regroupant l'ensemble des techniques de transfert de molécules utilisées en biologie moléculaire.
 Religion  Un blot est une cérémonie nordique ancienne (aussi viking) reprise par l'asatru, durant laquelle les participants honorent les divinités, généralement en leur offrant à boire.
 Jeu  Un blot désigne un pion seul sur une flèche au jeu de backgammon.
 Musique  Blot est un album du groupe de viking metal norvégien Einherjer sorti en 2005.
 Immobilier  Blot Immobilier est une agence immobilière créée en 1968.

Notes et références